Osoby:
 Adolf Meinberg – niemiecki polityk
 Wilhelm Meinberg – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Horn-Bad Meinberg
 Mainberg
 Meienberg